Horvátország
Skela, falu Glina községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
Skela falu Obrenovac községben, a Belgrádi körzetben